Fenilacetat se može odnositi na:

 Fenil acetat, estar fenola i sirćetne kiseline
 Konjugovana baza fenilacetatne kiseline